Turgon – personaggio della Terra di Mezzo, Elfo della stirpe dei Noldor
Turgon – personaggio della Terra di Mezzo, Sovrintendente Reggente di Gondor
Turgon – comune francese
Bruce Turgon – bassista, cantante e produttore discografico statunitense